Бадруддоза Чоудхурі (бенг. এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী; нар. 1 листопада 1932) — 15-й президент Бангладеш.
 Мізанур Чоудхурі, Мізанур Рахман Чоудхурі(бенг. মিজানুর রহমান চৌধুরী; 19 жовтня 1928 −2 лютого 2006) — політичний діяч Бангладеш.
 Ахсануддін Чоудхурі (1915—2001) — дев'ятий президент Бангладеш.
 Абу Саєд Чоудхурі (бенг. আবু সাঈদ চৌধুরী, 31 січня 1921 — 2 серпня 1987, Лондон) — політичний і державний діяч Бангладеш.
 Рой Чоудхурі, Деві Прасад Рой Чоудхурі (*देवी प्रसाद राय चौधरी, 1899—1975) — індійський художник-реаліст, скульптор, графік.
 Саріта Чоудрі (; 18 серпня 1966, Блекгіт, Лондон, Велика Британія) — англійська актриса.
 Супрія Деві (; 1933—2018) — індійська актриса, що знімалася у фільмах бенгальською мовою.
 Джоген Чоудхурі (*30 січня 1939) — сучасний індійський художник, поет, викладач, культурний діяч.